

Скатікок — місто, штат Нью-Йорк
 Скатікок — селище, штат Нью-Йорк